Паро́мная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Паромная улица — улица в Астрахани.
 Паромная улица — улица в Москве.
 Паромная улица — улица в Перми.
 Паромная улица — улица в Подпорожье (Ленинградская область).
 Паромная улица — улица в Уфе.

Источник: :Яндекс.Карты.